Deze Lijst van vogels geeft een overzicht van alle 10.348 beschreven nog bestaande vogelsoorten in de wereld gesorteerd op wetenschappelijke naam.

Zie ook 
 Lijst van vogels (Nederlandstalige benaming)

 Wetenschappelijk